John Diamond (ur. 1966), brydżysta amerykański
 John Diamond (ur. 1953, zm. 2001), dziennikarz brytyjski
 John Diamond (ur. 1907, zm. 2004), polityk brytyjski